McBrien est un patronyme irlandais pouvant désigner:

Patronyme
 (1888-1938), homme politique canadien en Ontario
 (1892-1956), administrateur australien de football australien
Richard McBrien (1936-2015), théologien catholique américain
 (né en 1980), joueur américain de football américain
 (1889-1954), homme d'affaires et administrateur canadien

Voir aussi
, édifice torontois de la TTC

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais